Cantieni ist der Familienname folgender Personen:

 Benita Cantieni (* 1950), Schweizer Journalistin und Therapeutin
 Marco Cantieni (* 1954), Schweizer Divisionär
 Monica Cantieni (* 1965), Schweizer Schriftstellerin
 Robert Cantieni (1873–1954), Schweizer Komponist
 Toni Cantieni (1928–2016), Schweizer Politiker (CVP)
 Ursula Cantieni (* 1947), schweizerisch-deutsche Schauspielerin